Metóchi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Metóchion, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Metóchi (ort), Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar